Брисбен:

 Брисбен - третє за чисельністю місто Австралії.
 Брисбен - річка в Квінсленді, Австралія.
 Брисбен - аеропорт в Австралії.
 Брисбен - кратер на Місяці.
 Томас Макдугалл Брисбен
 Брисбен Роар - австралійський футбольний клуб

Див. також 
 Брисбейн - місто в Каліфорнії, США.
 Брисбейн - нежитлове місто в Північній Дакоті, США.